Шурино — название населённых пунктов:
 
 Шурино — село в Михайловском районе Амурской области России.
 Шурино — село в Николаевском районе Николаевской области Украины.